Arni steht für:
 Wasserbüffel, Wildform
 Arn (Vorname), Vorname germanischer Herkunft, dort auch zu Namensträgern

Familiennamen:
 Arnold Arni, Schweizer Chemiker und Chemiedidaktiker 
 Caroline Arni (* 1970), Schweizer Historikerin und Soziologin
 Emil Arni (1891–1985), Schweizer Biskuitfabrikant
 Willy Arni (1899–1977), Schweizer Politiker

Orte:
 Arni AG, Schweizer Gemeinde im Kanton Aargau
 Arni BE, Schweizer Gemeinde im Kanton Bern
 Arni (Griechenland), Gemeinde in Thessalien
 Arni ob Amsteg, Schweizer Siedlung im Kanton Uri

Akronym ARNI:
 Angiotensin-Rezeptor-Neprilysin-Inhibitor, eine Medikamentengruppe angewendet bei Herzschwäche

Árni steht für:
 einen isländischen und färöischen Vornamen, siehe Árni

Siehe auch:
 Arnie
 Arny
 Arney